

Musica 
 Low Key – singolo di Ally Brooke del 2019
 Low Key – singolo di Akon del 2019